Carl Johan Olof Oremo, född 24 oktober 1986 i Mo församling, är en svensk fotbollsspelare (anfallare) som spelar för Ängelholms FF.

Karriär
Johan Oremo startade sin fotbollskarriär i moderklubben Moheds SK innan han bytte juniorfotboll mot seniorfotboll i samband med ett klubbyte till IFK Bergvik. Efter några säsonger i IFK Bergvik lämnade Johan, tillsammans med sin bror Emil Oremo, laget för att testa lyckan hos seriekonkurrenten Rengsjö SK. Efter två säsonger i Rengsjö valde bröderna att ta sig vidare upp i seriesystemet och bytte till division 3-laget Bollnäs GIF/FF där de endast blev kvar ett halvår innan de bytte lag till Söderhamns FF.

Inför 2007 gick Oremo från division 3-laget Söderhamns FF till allsvenska Gefle IF där han direkt tog en ordinarie plats. Han kom med sina 11 mål trea i allsvenskans skytteliga 2007. Debuterade i U21-landslaget samma år och utsågs på Fotbollsgalan till 2007 års nykomling inom svensk fotboll.

A-landslagsdebuterade 13 januari 2008 borta mot Costa Rica med ett inhopp i andra halvlek.

Oremo skrev den 3 juli 2008 på ett 4,5 års kontrakt med Djurgårdens IF. Inför säsongen 2009 bytte han tröjnummer i Djurgården från 27 till 9. I början av januari 2012 fick han tröjnumret i Djurgården bytt till 29 efter att klubben meddelat öppet i media att han inte ingick i nya tränaren Magnus Pehrssons framtidsplaner. Den 10 januari 2012 meddelade den norska klubben Tromsø IL att Oremo var på provspel inför ett eventuellt köp eller lån. Det blev aldrig någon övergång till Tromsø. Istället skrev Oremo på för sin förra klubb Gefle IF den 2 februari 2012.

Säsongen 2015 noterades han för hela 12 mål i allsvenskan vilket gav en fjärdeplats i allsvenskans skytteliga.

I januari 2020 värvades Oremo av polska Wigry Suwałki, där han skrev på ett halvårskontrakt med option på ytterligare ett år. I juli 2020 gick Oremo till division 2-klubben Ängelholms FF.

Meriter 
 Landskamper: A (debut år 2008) och U21 (debut år 2007).
 Utsedd till "årets nykomling" vid Fotbollsgalan 2007.

Seriematcher & mål 
 2015: 22 | 12 Gefle IF
 2014: 26 | 8 Gefle IF
 2013: 28 | 8 Gefle IF
 2012: 21 | 1 Gefle IF
 2011: 8 | 1 Djurgårdens IF
 2010: 23 | 3 Djurgårdens IF
 2009: 14 | 0 Djurgårdens IF
 2008 (h): 14 | 3 Djurgårdens IF
 2008 (v): 12 | 4 Gefle IF
 2007: 24 | 11 Gefle IF
 2006: 12 | 13 Söderhamns FF - Div 3 Mellersta Norrland
 2006: 12 | 12 Bollnäs GIF/FF - Div 3 Södra Norrland
 2005: 22 | 37 Rengsjö SK - Div 4

Externa länkar 

 Antal U21-landskamper
 Ny behandling för Oremo 2009-08-28
 Lyckad operation för Oremo 2009-06-05
 Stressfraktur för Oremo 2009-06-02
 Johan Oremo till Djurgården 2008-07-03
 Johan Oremo till Malmö FF 2008-06-23
 Rosén besviken på bröderna Oremo 2006-07-07

Referenser 

Svenska fotbollsspelare
Svenska landslagsspelare i fotboll
Spelare i Söderhamns FF
Spelare i Gefle IF Fotboll
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Halmstads BK
Spelare i Ängelholms FF
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Superettan
Spelare i Division 1 i fotboll för herrar
Personer från Söderhamn
Födda 1986
Levande personer
Män